Obeid steht für:
 El Obeid, Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates Schamal Kurdufan, siehe Al-Ubayyid
 Obeid, Ort in der Nähe von al-Qa'im (Irak)

Obeid ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel Karim Obeid
 Atef Obeid (* 1932), ägyptischer Wirtschaftspolitiker, Ministerpräsident (1999–2004)
 Jean Obeid (1939–2021), libanesischer Rechtsanwalt, Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Obaid
 Obed
 Obed-Zeit